|-
| 98601 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98602 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98603 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98604 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98605 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98606 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98607 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98608 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98609 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98610 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98611 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98612 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98613 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98614 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98615 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98616 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98617 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98618 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98619 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98620 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98621 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98622 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98623 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98624 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98625 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98626 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98627 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98628 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98629 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98630 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98631 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98632 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98633 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98634 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98635 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98636 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98637 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98638 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98639 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98640 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98641 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98642 - || || 28 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98643 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98644 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98645 - || || 19 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98646 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98647 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98648 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98649 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98650 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98651 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98652 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98653 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98654 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98655 - || || 28 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98656 - || || 29 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98657 - || || 29 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98658 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98659 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98660 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98661 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98662 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98663 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98664 - || || 30 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98665 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98666 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98667 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98668 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98669 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98670 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98671 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98672 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98673 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98674 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98675 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98676 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98677 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98678 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98679 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98680 - || || 28 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98681 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98682 - || || 29 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98683 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98684 - || || 18 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98685 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98686 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98687 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98688 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98689 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98690 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98691 - || || 5 de desembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 98692 - || || 2 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98693 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98694 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98695 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98696 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98697 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98698 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98699 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98700 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
8